Тиц — многозначное понятие.

Носители фамилии 
 Тиц, Алексей Алексеевич (1916—1988) — советский архитектор, историк архитектуры.
 Тиц, Антон Фердинанд (1742—1810) — германско-российский композитор.
 Тиц, Виктор Зигфридович (1938—2006) — дирижёр Дальневосточного симфонического оркестра, Народный артист России (2002).
 Тиц, Фердинанд (1708—1777) — германский архитектор рококо.
 Тиц, Гуго Ионатанович (1910-1986)  Певец (баритон), педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1980).

Другие значения 
 Тиц — коммуна в Германии.
 тИЦ — тематический индекс цитирования.